Hot Latins Songs (ранее Hot Latin Tracks и Hot Latin 50) — еженедельный хит-парад американского журнала «Billboard». Является самым престижным хит-парадом испаноязычной музыки на американском музыкальном рынке. Впервые список самых популярных латинских песен был опубликован в журнале 6 сентября 1986 года. Основывается на количествах выхода в эфир песен на испаноязычных станций США. В 1994 оду были добавлены ещё 3 сходных по тематике чарта: Latin Pop Airplay (с учётом поп-песен, включая не только испаноязычные); Latin Regional Mexican Airplay (учитывал различные местные стили Мексиканских жанров); Latin Tropical Airplay (фокусировался на жанрах тропической музыки). С начала 2000-х в хит-параде стали появляться не только песни на испанском, но и на английском и португальском языках. В 2005 году был введён чарт Latin Rhythm Airplay с учётом рост а популярности стилей Latin hip hop и Реггетон.

Исполнители с наибольшим количеством песен, лидирующих в хит-параде

Лидеры по числу синглов на № 1

Общее число недель на № 1

Число синглов в top 10

Общее число хитов в Hot Latin Songs

Песни, находившиеся на 1-м месте дольше всего 
Рекорд удерживают хиты «Despacito» (в исполнении Луис Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера), который в 2017 и 2018 годах был на первом месте 56 недель и «Bailando» (в исполнении Энрике Иглесиаса) с 41 неделями лидерства в 2014 и 2015 годах.

Лучшие песни всех времён (Top 10 songs of All-Time: 1986—2016) 
По данным журнала, проанализировавшего чарты за все годы существования американского хит-парада

Песни, дебютировавшие на первом месте

Примечания

Ссылки 
 Current Billboard Hot Latin Songs
 Current Billboard Top Latin Songs on Telemundo

Хит-парады США
Чарты Billboard
Латиноамериканские песни